Munford steht für:

 Munford (Alabama), Ortschaft im Talladega County, im US-Bundesstaat Alabama

Munford ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Munford (1925–1991), US-amerikanischer Maler